Заборинский или Забаринский —  фамилия. Известные носители:

 Заборинский, Александр Никифорович (1786—1853) — генерал от кавалерии, комендант Шлиссельбургской крепости, Георгиевский кавалер. 
 Забаринский (Заборинский), Ахеллес Иванович (1820—1895) — русский государственный и общественный деятель.
 Забаринский (Заборинский), Пётр Ахиллесович (1857-1915) — русский энтомолог. 
 Заборинский, Семён Никифорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2862; 13 марта 1814.